Магнетик-Айленд ( «Магнитный остров») — остров у побережья Австралии. Расположен в 8 км от крупного города Таунсвилл, относится к штату Квинсленд.

Название 
Остров получил своё имя от «магнитного» эффекта, который он оказал на компас судна капитана Кука, который проследовал мимо, изучая восточное побережье Австралии в 1770 году. С тех пор потомки неоднократно пытались понять, что это был за эффект, используя различные инструменты, но безрезультатно. Однако он обыгрывается в романе 2015 года «A Tango with the Dragon».
Местные обиходные названия острова — «Maggie Isle», и «Maggie Island».

Население 
Почти всё постоянное население проживает в четырёх населённых пунктах, расположенных на острове. Также он популярен у внутренних и иностранных туристов, для которых построены отели и создана инфраструктура.

История

До прихода европейцев 
Австралийские аборигены жили на острове и перемещались между ним и материком на каноэ задолго до появления в Австралии первых европейцев. Они называли остров Yunbenun. Известно о существовании на Магнетик-Айленде их временных поселений, наскальных рисунков и мест погребения (последние, однако, пока не обнаружены). Так как папуасы Новой Гвинеи и островов Торресова пролива использовали сезонные северные ветры для своих экспедиций на юг вдоль побережья Австралии, в ходе которых занимались охотой за головами, население острова ежегодно заранее уплывало на материк, чтобы избежать встречи с ними. Эти набеги, о которых сегодня известно из фольклора аборигенов, прекратились только после появления в 1871 году в регионе Торресова пролива, откуда приплывали нападавшие, европейских миссионеров.

Европейский период 
После плавания Кука в 1770 году европейцы стали селиться в Австралии. Роберт Таунс основал город Таунсвилл, что послужило основой для развития региона, включая остров.

Бухта Picnic Bay получила своё имя из-за популярности, которой пользовалась как место отдыха европейских поселенцев колониальной Австралии задолго до того, как они стали жить на острове постоянно. В середине XIX века на Магнетик-Айленде добывали древесину и камень, использовавшийся затем для строительства на материке, а также кораллы. В 1875 остров стал карантинным пунктом.

К 1890 году в бухте был создан курорт. В 1898 Robert Hayles Sn. продал свои активы на материке и купив этот курорт сделал многое для его развития и привлечения туристов. В 1901 при помощи судна Bee он наладил регулярное паромное сообщение с островом. Через год корабль погиб на скалах и был заменён другим. Компания Хейлза вела дела до 1970-х.

Вторая мировая война 

Близость Таунсвилла и возможность контролировать Квинслендскую бухту сделали остров стратегически важным пунктом во время войны на Тихом океане. Здесь располагались форты, береговая батарея и пункт отдыха для войск.

Морские лётчики с базы в Таунсвилле прилетали к острову на тренировки. Целью служил остов корабля SS City of Adelaide, лежащий на мелководье с 1916 года. 22 октября 1942 года во время тренировочного бомбометания один из самолётов зацепился за мачты судна и рухнул в воду, четверо лётчиков погибли.

Послевоенная история 
В 1971 остров сильно пострадал от циклона, однако быстро оправился от удара.

В 2012 часть земель была передана ассоциации аборигенов.

Природа 
Остров является раем для флоры и фауны. 54 % его площади занимает национальный парк Magnetic Island National Park, в основном расположенный в гористой местности. Высшая точка Магнетик-Айленда — гора Маунт-Кук (гора Кука), высотой 497 м над уровнем моря.

По состоянию на 2013 год на острове проживало более 800 коал. Эта популяция считается северной границей их ареала.

Вокруг острова наблюдается большое разнообразие видов рыб.

Достопримечательности 
На острове расположены национальный парк, а также объекты австралийского наследия — исторические форты времён Второй мировой войны, эспланада Пикник-Бэй. Здесь регулярно проводится несколько культурных фестивалей.

См. также 
 Список островов Австралии
 Магнетик (остров, Аляска)

Примечания

Ссылки 
 
 University of Queensland: Queensland Places: Magnetic Island

Острова Квинсленда